Brezina puede hacer referencia a:

 El mineralogista Aristides Brezina (1848-1909);
 El patinador olímpico checo Michal Březina (n. 1990);
 El nombre común de la planta Erica umbellata.